Есипчу́к — фамилия. Известные носители:

 Есипчук, Дмитрий Иванович (род. 1974) — российский легкоатлет.
 Есипчук, Оксана Александровна (род. 1976) — российская легкоатлетка.